Иоанн Милостивый — имя двух христианских святых: 
 Иоанн Милостивый (ум. 616—620) — александрийский патриарх. 
 Иоанн Милостивый (ум. 1581) — святой, ростовский блаженный юродивый родом возможно из Германии.